Гео́ргий Алексе́евич Курно́сов (23 октября 1893, слобода Карсаевка, Пензенская губерния — 14 ноября 1975, Куйбышев) — советский военачальник, гвардии генерал-майор (01.10.1942).

Биография 
Родился 23 октября 1893 года в слободе Карсаевка. Мордвин.

Первая мировая война 
В октябре 1914 года был мобилизован на военную службу и зачислен рядовым в запасной батальон, дислоцировавшийся в населенном пункте Нижний Ломов Пензенской губернии. После окончания учебной команды в том же батальоне командовал отделением. В декабре 1915 года из города Сарапул командирован на учёбу в 1-ю школу прапорщиков в город Казань. 13 марта 1916 года окончил её, произведен в прапорщики и направлен в город Вольск на должность младшего офицера роты 150-го запасного полка. Летом убыл на Северный фронт, где воевал в составе 479-го Кандиковского полка младшим офицером роты и начальником команды пеших разведчиков, дослужился до поручика. Участвовал в боях южнее Двинска, в районе озера Дрисвяты, м. Козяны. В середине декабря 1917 года полк снялся с боевых позиций и убыл в район станции Кереловка. В конце декабря был демобилизован.

Гражданская война 
В октябре 1918 года мобилизован в РККА и назначен командиром роты в 44-й Пензенский полк, затем убыл с ним на Восточный фронт. Участвовал в боях с войсками адмирала А. В. Колчака в районах Сарапул, Воткинский завод, Оханск. В марте 1919 года в бою под Сарапулом на реке Кама был ранен, после чего находился на излечении в госпитале и в отпуске. В январе 1920 года в городе Пенза был назначен в 3-й артиллерийский полк командиром взвода полковой школы. В мае месяце в должности командира батальона убыл на Западный фронт, где назначен в 12-й стрелковый полк 2-й стрелковой дивизии. В его составе участвовал в боях с белополяками, дивизия вела наступательные бои в направлении Бобруйск, Слуцк, Брест-Литовск и далее на Варшаву. Особо отличился в бою под Брест-Литовском 3 июля 1920 года, где решительными и неожиданными действиями способствовал освобождению города. В этом бою он был ранен, за боевые отличия награждён орденом Красного Знамени (Приказ РВСР № 136: 1922 г.).

После поражения Красной Армии под Варшавой полк в составе дивизии отходил в направлении Лида, затем вел бои под Гродно. В октябре — ноябре 1920 года боролся с вооруженными формированиями генерала С. Н. Булак-Балаховича в Белоруссии. С декабря 1920 года командовал отдельным батальоном Западного фронта, после его расформирования в мае 1921 года направлен в 14-й Гатчинский полк 2-й стрелковой дивизии на должность помощника командира полка.

Межвоенные годы 
После войны продолжал служить во 2-й Тульской стрелковой дивизии в городе Борисов командиром батальона 5-го стрелкового полка, помощником командира 6-го и 4-го стрелковых полков. В феврале 1925 года переведен в 33-ю стрелковую дивизию в город Могилёв, где занимал должности командира батальона 99-го стрелкового полка, помощника командира 97-го стрелкового полка, с мая 1932 года — командира 99-го стрелкового полка.

В сентябре 1937 года Курносов попал под подозрение органов НКВД и был отстранен от должности, затем 17 июня 1938 года уволен из кадров РККА. 28 июня был арестован и находился под следствием. В феврале 1940 г. освобожден из-под ареста, оправдан и восстановлен в кадрах РККА.

В апреле назначен помощником начальника Пуховичского пехотного училища. С сентября исполнял должность старшего помощника инспектора пехоты ЗапОВО, затем в мае 1941 года назначен начальником отдела боевой подготовки сформированной в округе 13-й армии.

Великая Отечественная война 
В начале войны в той же должности на Западном фронте. В конце июня 1941 года войска армии, опираясь на сооружения Минского укреплённого района, вели тяжёлые оборонительные бои с соединениями 3-й танковой группы немецко-фашистских войск. После поражения в приграничном сражении они отходили за реку Березина в район Борисова, затем за реку Днепр, где закрепились на рубеже Копысь, Новый Быхов. С июля армия в составе Западного, с 24 июля — Центрального, а с 15 августа — Брянского фронтов участвовала в Смоленском сражении, вела оборонительные бои на реках Сож, Судость и Десна.

В сентябре 1941 года приказом командующего 13-й армией полковник Курносов допущен к командованию 143-й стрелковой дивизией. В начале октября в ходе Орловско-Брянской оборонительной операции дивизия в составе 13-й армии попала в окружение в районе Новая Погощь, Денисовка (Сумская область) и с боями выходила по тылам противника. Лишь 16 октября ей удалось прорваться к своим войскам в районе Верхнее и Нижнее Песочное. Выйдя из окружения, она была переброшена в район Русский Брод Орловской области, где заняла оборону. С середины ноября её части вели оборонительные бои на рубежах Юрты Ливенские, Короткое, Медвежье, Преображенье, Черник, Рябинка, Елец, Ольшаный, Екатериновка. В декабре 1941 года дивизия под его командованием приняла участие в Елецкой наступательной операции. За время наступательных боев с 6 декабря 1941 года по 1 января 1942 года части дивизии продвинулись до 120 км и освободили города Елец и Ливны. С конца января 1942 года дивизия находилась в резерве 13-й армии, с февраля — оборонялась на рубеже Шолохово, Вышне-Долгое. 28 мая 1942 года в бою под Ельцом был ранен и до июля находился в госпитале, затем вернулся в дивизию на прежнюю должность. В июле её части участвовали в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, вели бои на реке Тим, затем с конца июля и до конца года занимали оборону на рубеже южная окраина Каменева, отм. 208,9, северные скаты выс. 211,1, отм. 183,9 (Ливенский район Орловской области). В 1942 году Курносов вступил в ВКП(б)..

В январе 1943 года генерал-майор Курносов назначен заместителем командующего 13-й армией по тылу. Её войска в составе Брянского, а с 12 марта — Центрального фронтов участвовали в Воронежско-Касторненской, Курской, Орловской, Черниговско-Припятской наступательных операциях. С ноября 1943 года по сентябрь 1944 года в составе 1-го Украинского фронта армия вела бои по освобождению Правобережной Украины и юго-восточных районов Польши. В ходе Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операций её войска прошли с боями свыше 750 км, освободили сотни населенных пунктов. При организации тылового обеспечения войск армии во всех перечисленных наступательных операциях генерал-майор Курносов добивался того, чтобы все тыловые части и подразделения были расположены ближе к наступающим войскам, чтобы не отставать от них в ходе боевых действий. Такое построение тыла содействовало успешным действиям войск армии. На завершающем этапе войны армия в составе 1-го Украинского фронта участвовала в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

Послевоенная карьера 
После войны продолжал исполнять должность заместителя командующего 13-й армией по тылу в составе ПрикВО.

В ноябре 1947 года он был назначен начальником тыла 7-й гвардейской армии ЗакВО. В октябре 1949 года был исключен из ВКП(б) «за сокрытие участия в эсеровском восстании» и 6 декабря 1949 года уволен в запас по ст. 43 п. «а».

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (1922, 27.12.1941, 03.11.1944, 20.06.1949)
 орден Кутузова II степени (25.05.1945)
 два ордена Богдана Хмельницкого II степени (03.06.1944, 11.08.1944)
 два ордена Отечественной войны I степени (24.09.1943, 10.01.1944)
 медали, в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Берлина»
 «За освобождение Праги»

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Память народа 1941—1945 — Министерство обороны РФ
 Путь Русского офицера. Генерал-майор Курносов Георгий Алексеевич
 2006-2016 © ОБУ ИД «Липецкая газета»

Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Выпускники курсов «Выстрел»
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Исключённые из КПСС
Похороненные в Самаре